Márkos ist der Familienname folgender Personen: